Trente comtés des États-Unis portent le nom de comté de Washington () :
 le comté de Washington, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Washington, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Washington, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 le comté de Washington, situé dans l'État du Colorado ;
 le comté de Washington, situé dans l'État de Floride ;
 le comté de Washington, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Washington, situé dans l'État de l'Idaho ;
 le comté de Washington, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Washington, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Washington, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Washington, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Washington, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Washington, situé dans l'État du Maryland ;
 le comté de Washington, situé dans l'État du Maine ;
 le comté de Washington, situé dans l'État du Minnesota ;
 le comté de Washington, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Washington, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Washington, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Washington, situé dans l'État de New York ;
 le comté de Washington, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Washington, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
 le comté de Washington, situé dans l'État de l'Oregon ;
 le comté de Washington, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 le comté de Washington, situé dans l'État de Rhode Island ;
 le comté de Washington, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Washington, situé dans l'État du Texas ;
 le comté de Washington, situé dans l'État de l'Utah ;
 le comté de Washington, situé dans l'État du Vermont ;
 le comté de Washington, situé dans le Commonwealth de Virginie ;
 le comté de Washington, situé dans l'État du Wisconsin.

Il faut en outre signaler, bien que cette subdivision ne porte pas le titre de comté, la paroisse de Washington (Louisiane), puisque la paroisse () est l'équivalent, dans l'État de Louisiane, du comté () dans les autres États de l'Union.

Par ailleurs, il a existé, jusqu'en 1871, une subdivision intitulée Comté de Washington dans la ville de Washington, DC.

Voir aussi